Аллсвенскан 1939/1940 () — 16-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 26 июля 1939 года и закончился 2 июня 1940 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1939/1940
Швеция
1940 год в Швеции
Футбол в Европе в 1940 году
Спорт в Швеции в 1939 году